Passion Fruit peut faire référence à :

Musique

Artiste 
 Passion Fruit, groupe allemand.

Album 
 , album de Michael Franks sorti en 1983.

Chansons 
 Passion Fruit, chanson de Bonnie Pink sortie en 2001.
 Passion Fruit, chanson de  sortie en 2006, issue de l'album .
 , chanson de  sortie en 2007.
 Passion Fruit, chanson de Lou Donaldson sortie en 1977, issue de l'album .
 Passion Fruit, chanson de The Rippingtons sortie en 1990, issue de l'album .
 Passion Fruit, chanson des  sortie en 1984.
 Passionfruit, chanson de Drake sortie en 2017, issue de l'album More Life.

Divers 
 Passion fruit, nom anglais du fruit de la passion.
 Passion Fruit, personnage de la web-série The Annoying Orange.